Protesty v Íránu mohou odkazovat mj. na:

 Protesty vedoucí k íránské islámské revoluci v roce 1979
 Zelenou revoluci, protesty po prezidentských volbách v roce 2009
 Protesty v Íránu (2017–2018)
 Protesty v Íránu (2019–2020)
 Protesty v Íránu (2022)